Соревнования по академической гребле на летних Олимпийских играх 2004 среди парных четвёрок прошли с 15 по 22 августа. В заплывах приняли участие 13 команд. Золотые олимпийские награды выиграл экипаж сборной России: Сергей Федоровцев, Игорь Кравцов, Алексей Свирин и Николай Спинёв (эта медаль стала единственной для сборной России наградой в академической гребле). Команда России управляла во время финального соревнования лодкой под номером 2.

Примечательно, что 5 из 6 команд в финале представляли славянские страны.

Медалисты

Квалификация

Основные гонки 
В рамках квалификации состоялись три гонки: в первой гонке участвовали пять экипажей, во второй и третьей по четыре. По три лучшие команды из каждой гонки вышли в полуфинал, остальные соревновались в дополнительном раунде за три дополнительных места.

15 августа 2004

Дополнительный раунд 
Четыре худшие команды разыграли три путёвки в полуфиналы. Худшая команда выбывает.

17 августа 2004

Полуфиналы 
Все команды, вышедшие в полуфинал, автоматически попадали в финал. Вместе с тем в полуфиналах определялся порядок проведения финала: по три лучшие команды из каждого полуфинала попадали в группу A, остальные составляли группу B.

19 августа 2004

Финал 
22 августа 2004
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:5px">

21 августа 2004

Ссылки 
 Академическая гребля на Олимпиаде 2004: фрагмент репортажа, комментирует Дмитрий Губерниев 

Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2004